Carlo Francesco Gallarini – vescovo cattolico italiano 
 Giancarlo Gallarini – hockeista su pista e allenatore di hockey su pista italiano
 Gino Gallarini – politico italiano
 Stefano Gallarini – conduttore radiofonico, conduttore televisivo e regista italiano